Die CIMB Malaysia Open 2008 fanden vom 21. bis 26. Juli 2008 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie Gold. Die Preisgelder betrugen 53.000 US-Dollar bei den Herren und 52.000 US-Dollar bei den Damen. Zum ersten Mal wurde bei diesem Turnier das Point-a-Rally-Scoring auf der WSA World Tour verwendet.
 
Titelverteidiger waren Mohd Azlan Iskandar und Nicol David. Ong Beng Hee besiegte im Endspiel Mohd Azlan Iskandar mit 11:6, 8:11, 4:11, 12:10 und 11:8 und gewann damit seinen zweiten Titel bei diesem Turnier nach 2000. Bei den Damen setzte sich zum vierten Mal in Folge Nicol David durch, diesmal im Finale gegen Natalie Grinham mit 11:1, 11:4 und 11:6.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Mohd Nafiizwan Adnan und Delia Arnold jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2008